Учар:

Топоним 
 Учар — водопад в Республике Алтай.

Персоналии 
 Учар, Альпер (род. 1985) — турецкий фигурист, выступавший вначале как одиночник, затем в танцах на льду.
 Учар, Угур (род. 1987) — турецкий футболист.
 Учар, Уммюхан (род. 1986) — турецкая тяжелоатлетка.